Giesenbach ist ein Gewässername:

 Giesenbach (Ettersbach), linker Zufluss eines Illerauengrabens (von rechts zum Ettersbach, zur Iller) vor Sigishofen (Gemeinde Ofterschwang), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Giesenbach (Ill), rechter Zufluss der Ill nach Frommengärsch (Gemeinde Schlins), Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Giesenbach (Lewertbach), rechter Zufluss des Lewertbachs (zur Kyll) vor Frauenkron (Gemeinde Dahlem), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Giesenbach (Kall), linker Zufluss der Kall (Rur) bei Vossenack (Gemeinde Hürtgenwald), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

ein Ortsname:
 Giesenbach (Kranzberg), Dorf der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Giesbach
 Giesen (Begriffsklärung)
 Gießenbach